

Astronomia 
 Cratere Ōmura – cratere sulla superficie di Marte

Geografia 
 Ōmura – città giapponese della prefettura di Nagasaki

Persone 
 Marina di Omura – religiosa giapponese venerata come santa e martire dalla Chiesa cattolica
 Norio Omura – ex calciatore giapponese
 Satoshi Ōmura – medico giapponese, Premio Nobel per la medicina 2015
 Takayoshi Ōmura – chitarrista giapponese
 Waichirō Ōmura – calciatore giapponese

Altro 
 Clan Ōmura – clan storico di samurai del Giappone medievale 
 Linea Ōmura – linea ferroviaria regionale dell'isola del Kyūshū, in Giappone